huis Ivrea, een familie die onder meer markgraven van Ivrea en graven van Bourgondië omvatte
 Ivrea (stad), een stad in Italië
 markgraafschap Ivrea, een Italiaans markgraafschap rond de 10e eeuw